Ledezma ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ledezma (* 1955), venezolanischer Politiker
 Froylán Ledezma (* 1978), costa-ricanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ledesma